Таро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Монпельє, 45 км на північ від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Таро на сайті французького Національного інституту географії
 Таро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар